Entsiegelung steht für:

 das Entfernen eines Siegels
 das Rückgängigmachen einer Flächenversiegelung